Meduza (mitologija), jedna od Gorgona
 Meduze, morfološki oblik unutar dva razreda žarnjaka, režnjaka i obrubnjaka